Gomita puede hacer referencia a:

Goma elástica, banda anular de caucho elástico utilizada comúnmente para mantener varios objetos juntos.
Pastilla de goma, caramelos masticables dulces elaborados a partir de gelatina animal.